Neobanepa är ett släkte av fjärilar. Neobanepa ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Neobanepa